QWA steht für:
 Pel-Air (ICAO-Code), australische Fluggesellschaft

qwa steht für:
 Corongo (ISO-639-3-Code), ein Dialekt der Quechua-Sprache Ancashino

Siehe auch:
 QwaQwa
 KWA

Abkürzung